Helen est un prénom anglo-saxon, équivalent à Hélène en français.

Personnalités 
 Helen (1938-), actrice de Bollywood.

Œuvres

Films
 (2009), film américain réalisé par Sandra Nettelbeck avec Ashley Judd.
 :  Autopsie d'une disparition (2009), film britannique réalisé par Christine Molloy et Joe Lawlor.

Littérature 
Lady Helen, trilogie de romans d'Alison Goodman (2019).

Villes

Helen est une ville dans le comté de White en Géorgie aux États-Unis.